Кондом може да се отнася за:
 Презерватив, контрацептивно средство
 Кондом (град), град във Франция
 Кондом (окръг), окръг във Франция